VM je dvočrkovna kratica, ki lahko pomeni:

Virtualno izvajalsko okolje oziroma virtualni računalnik (v angleščini virtual machine)
Vojna mornarica

Kratice